Jordell ist der Name folgender Personen:

 Ivan Jordell (1901–1965), schwedischer Maler
 Johannes Jordell (1879–1958), norwegischer Sportschütze